Marcel Parent (né en 1932), homme politique québécois
Marcel Parent (né en 1934), escrimeur français